Christopher (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten

Personen:
Warren Christopher, Amerikaans politicus van de Democratische Partij
Christopher Wren, een Brits wetenschapper en architect
Christopher Walken, een Amerikaans acteur
Christopher Reeve, een Amerikaans acteur
Christopher Lee, een Brits acteur